Маловидное — название населённых пунктов:

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Маловидное — село в Бахчисарайском районе.

Украина 
 Маловидное — село в Котелевском районе Полтавской области.